Ел Охите има више значења:

 Ел Охите (Веветла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Охите (Уехутла де Рејес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Охите (Сан Фелипе Оризатлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Охите (Ероика Сиудад де Тлаксијако), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Охите (Пантепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Охите (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Охите (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Охите (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Охите (Сан Висенте Танкуајалаб), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Охите (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Охите (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Охите (Гутијерез Замора), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Охите, Прогресо (Исхуатлан де Мадеро), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Охите (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Охите (Тантима), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Охите, Охите ел Родео (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Охите, Уерта (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Охите (Јекуатла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Охите (Сан Рафаел), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику